Vølvens spådom er titlen på flere værker:

 "Vølvens spådom" - det første digt i Ældre Edda.
 Vølvens spådom (J.P.E. Hartmann) - et korværk af J.P.E. Hartmann på pasis af eddadigtet.
 Vølvens spådom (film) - en animationsfilm fra 1996 af Maria Mac Dalland.